Melsheimer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick Ernst Melsheimer
 Frederick Valentine Melsheimer